Wilna peut désigner : 

 La ville de Vilnius en Lituanie

Toponyme 

 Wilna, une ville du comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Patronyme 

 Wilna Adriaanse, une écrivaine sud-africaine
 , un acteur américain du cinéma muet.